Рейс 13 может иметь следующие значения:
 13 рейс — советский мультфильм
 Рейс 13 Аэрофлота
 Рейс 441/13 ВВС США